Finalen av världsmästerskapet i fotboll 1990 spelades den 8 juli 1990 på Roms Olympiastadion för att kora turneringssegrare och var en repris på den senaste finalen 1986 där Argentina slog Västtyskland med 3–2. Västtyskland tog revansch genom att slå Argentina med 1–0 och blev det tredje landslaget som vunnit tre VM-titlar, efter Brasilien (1958, 1962 och 1970) och Italien (1934, 1938 och 1982), och även det första landslaget som nådde tre VM-finaler i rad.

Vägen till finalen

Matchen 

Final
Relationer mellan Argentina och Västtyskland
Sportevenemang i Rom
Rom under 1900-talet